Simri ist der Name verschiedener Personen in der Bibel:
 Simri (Simeoniter), im Alten Testament ein von Pinchas getöteter Israelit
 Simri (König), der fünfte König von Israel
 Simri (Sohn Serachs), ein Sohn Serachs
 Ein Mann aus dem Stamm Benjamin 

Simri bezeichnet außerdem:
 Simri, ein historisches Hohlmaß in Württemberg, siehe Simmer (Maßeinheit)